Karas steht für:
 Name einer Region in Namibia bis 2013, siehe neue Schreibweise ǁKharas
 Karas (Anime), Anime von Sato Keiichi
 Karaš, Flusses in Rumänien
 Karaś (Ermland-Masuren), Dorf in der Landgemeinde Iława, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karas (Insel), eine der Bomberai-Halbinsel (Neuguinea) vorgelagerte Insel
 Karas (Distrikt), ein indonesischer Distrikt

Karas bzw. Karaś ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Karas (1906–1985), österreichischer Komponist und Zitherspieler
 Friedrich Karas (1895–1942), österreichischer katholischer Priester aus der Erzdiözese Wien und Gegner des Nationalsozialismus
 Jan Karaś (* 1959), polnischer Fußballspieler
 Jay Karas (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur
 Harald Karas (1927–2015), deutscher Journalist und 1. Fernsehmoderator der Berliner Abendschau
 Kaspar Karas von Rhomstein (1591–1646), Administrator des Bistums Olmütz
 Markus Karas (* 1961), deutscher Organist, Dirigent, Komponist
 Michael Karas (* 1952), Frankfurter Professor, Erfinder der MALDI-Massenspektrometrie
 Milena Karas (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Othmar Karas (* 1957), österreichischer Politiker (ÖVP), seit 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments
 Sperie Karas (* 1930), amerikanischer Jazzmusiker
 Tomáš Karas (* 1975), tschechischer Ruderer
 Władysław Karaś (1893–1942), polnischer Sportschütze und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Caras
 Karass
 Karraß
 Karras
 PZL.23 Karaś, polnisches Flugzeugmodell
 Klein Karas